Niklas Andersson, švedski hokejist, * 20. maj 1971, Ytterby, Švedska.

Andersson je celotno kariero v švedski ligi igral za klub Västra Frölunda HC, v dveh delih. V srednjem delu kariere, po tem ko je bil leta 1989 kot 68. izbran na NHL naboru s strani kluba Quebec Nordiques, pa je igral v severnoameriških ligah. Vseskozi je nastopal tako v nižjih ligah AHL in IHL, kot tudi v ligi NHL, kjer je odigral 165 tekem, na katerih je dosegel 29 golov in 53 podaj, poleg Quebec Nordiquesov pa je igral še za klube New York Islanders, San Jose Sharks, Nashville Predators in Calgary Flames. Za sezono 2001/02 se je vrnil v matični klub Västra Frölunda HC, pri katerem je ostal do upokojitve. V sezonah 2002/03 in 2004/05 je s klubom osvojil naslov švedskega državnega prvaka, v sezoni 2002/03 je bil tudi izbran na najkoristnejšega hokejista švedske lige, v sezoni 2008/09 je bil kapetan kluba.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na petih svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik treh srebrnih in bronaste medalje. Skupno je za reprezentanco odigral 88 tekem.

Statistika kariere 

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 15
| 5
| 5
| 10
|
| 6
|
| 8
| 6
| 4
| 10
|
| 4
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 88
|
| 6
| 4
| 9
| 13
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 30
| 12
| 24
| 36
|
| 24
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 4
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 89
|
| 6
| 6
| 3
| 9
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 2
| 0
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 89/90
|
| 38
| 10
| 21
| 31
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 90
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 90/91
|
| 22
| 6
| 10
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 17
| 8
| 15
| 23
|
| 12
|
| 10
| 6
| 3
| 9
|
| 24
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 5
| 3
| 8
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 91
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 91/92
|
| 57
| 8
| 26
| 34
|
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Halifax Citadels
| AHL
| 92/93
|
| 76
| 32
| 50
| 82
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| NHL
| 92/93
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Cornwall Aces
| AHL
| 93/94
|
| 42
| 18
| 34
| 52
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Denver Grizzlies
| IHL
| 94/95
|
| 66
| 22
| 39
| 61
|
| 28
|
| 15
| 8
| 13
| 21
|
| 10
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 95/96
|
| 30
| 13
| 22
| 35
| +15
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 95/96
|
| 48
| 14
| 12
| 26
| -3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 96/97
|
| 74
| 12
| 31
| 43
| +4
| 57
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 97
|
| 11
| 0
| 2
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Utah Grizzlies
| IHL
| 97/98
|
| 21
| 6
| 20
| 26
| +4
| 24
|
| 4
| 3
| 1
| 4
|
| 4
|-
| Kentucky Thoroughblades
| AHL
| 97/98
|
| 37
| 10
| 28
| 38
| +4
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| San Jose Sharks
| NHL
| 97/98
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 98/99
|
| 65
| 17
| 47
| 64
|
| 49
|
| 10
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 99/00
|
| 52
| 20
| 21
| 41
|
| 59
|
| 9
| 6
| 1
| 7
|
| 4
|-
| New York Islanders
| NHL
| 99/00
|
| 17
| 3
| 7
| 10
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 99/00
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Calgary Flames
| NHL
| 00/01
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Wolves
| IHL
| 00/01
|
| 66
| 33
| 39
| 72
|
| 81
|
| 16
| 1
| 14
| 15
|
| 14
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 41
| 14
| 32
| 46
| +16
| 64
|
| 7
| 0
| 2
| 2
| -3
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 8
| 3
| 2
| 5
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 02/03
|
| 49
| 24
| 18
| 42
| +18
| 59
|
| 15
| 3
| 7
| 10
| +10
| 8
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 1
| 5
| 6
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 03/04
|
| 46
| 17
| 19
| 36
| +19
| 80
|
| 7
| 1
| 7
| 8
| +6
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 1
| 1
| 2
| +2
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 44
| 14
| 27
| 41
| +22
| 16
|
| 14
| 10
| 3
| 13
| +10
| 4
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 05/06
|
| 50
| 13
| 38
| 51
| +9
| 53
|
| 17
| 6
| 10
| 16
| +8
| 10
|-
| Västra Frölunda HC
| Evropski pokal
| 05/06
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 06/07
|
| 51
| 21
| 27
| 48
| +3
| 75
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 07/08
|
| 48
| 12
| 37
| 49
| +12
| 50
|
| 7
| 2
| 4
| 6
| +4
| 12
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 08/09
|
| 52
| 16
| 21
| 37
| +10
| 22
|
| 11
| 3
| 4
| 7
| +2
| 10
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 09/10
|
| 54
| 15
| 17
| 32
|
| 50
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 29
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 10/11
|
| 53
| 14
| 30
| 44
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1372
| bgcolor="#7FFF00" | 435
| bgcolor="#7FFF00" | 750
| bgcolor="#7FFF00" | 1185
| bgcolor="#7FFF00" | +131
| bgcolor="#7FFF00" | 1115
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 160
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | 81
| bgcolor="#7FFF00" | 142
| bgcolor="#7FFF00" | +37
| bgcolor="#7FFF00" | 126
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1989
Izbrani na naboru lige NHL (Quebec Nordiques)
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Halifax Citadels
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Cornwall Aces
Hokejisti Denver Grizzlies
Hokejisti Utah Grizzlies
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Kentucky Thoroughblades
Hokejisti San Jose Sharks
Hokejisti Chicago Wolves
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Calgary Flames